Под прицелом — название нескольких фильмов.

 Под прицелом (фильм, 1951) (англ. Under the Gun) — американский фильм-нуар режиссёра Теда Тецлаффа.
 Под прицелом (фильм, 1996) (англ. Silent Trigger) — американский боевик, в главных ролях — Дольф Лундгрен и Джина Беллман.
 Под прицелом (фильм, 2002) (англ. Liberty Stands Still) — немецко-канадский драматический триллер.
 Под прицелом (телесериал) — сериал 2013 г. .
 Под прицелом (фильм, 2016) (англ. End of a Gun) — американский боевик Киони Ваксмана.
  (англ. First Date) — американская чёрная комедия.